Botocudo peut faire référence à :

 Botocudos, divers groupes d'indiens en Amérique du Sud,
 Botocudo, genre d'insectes hétéroptères (punaises).